Виктор Бабушкин:
 Бабушкин, Виктор Борисович (1930—1998) — советский звукорежиссёр.
 Бабушкин, Виктор Фёдорович (1894—1958) — русский советский писатель.